Ву́лиця Бори́са Га́ріна — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Бориса Гаріна — колишня назва Дачної вулиці у місті Київ.
 Вулиця Бориса Гаріна — вулиця у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Вулиці, названі на честь людей